Virginia může být:

Virginie – stát USA
Virginia Beach – město ve státě Virginie
Západní Virginie – stát USA
Virginia (planetka) – planetka hlavního pásu

jméno
 Virginie Medicejská (1568-1615) – vévodkyně z Modeny a Reggia

Virginia (jméno) – ženské křestní jméno
Virginia Abernethy – americká antropoložka
Virginia Apgar – americká lékařka
Virginia Madsen – americká herečka
Virginia Ruanová Pascualová – španělská tenistka
Virginia Woolfová – anglická spisovatelka, filozofka a feministka

třída lodí
Třída Virginia
Třída Virginia (1972)
Třída Virginia (2000)

jiný význam
CSS Virginia – americká válečná loď z období americké občanské války
Golden Virginia – značka tabáku